Грузијско-осетијски сукоб се може односити на:

 Рат у Јужној Осетији (1991–1992)
 Рат у Грузији (2008)